Schachtschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schachtschneider (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Herbert Schachtschneider (1919–2008), deutscher Tenor
 Ingo Schachtschneider (* 1959), deutscher Politiker
 Karl Albrecht Schachtschneider (* 1940), deutscher Staatsrechtslehrer
 Lisa Maria Schachtschneider, deutsche Pianistin und Pädagogin
 Ulrich Schachtschneider (* 1962), deutscher Sozialwissenschaftler

Siehe auch:
 Schachtscheider